Ganna (motorfietsen), een Italiaans historisch merk van motorfietsen.

Geografie
Ganna (Hongarije), een plaats in Hongarije

Personen
Luigi Ganna (1883 - 1957), een Italiaans wielrenner
Filippo Ganna (1996), een Italiaans wielrenner